Ла Агвита има више значења:

 Ла Агвита (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Агвита (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Агвита (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Агвита (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Агвита (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Агвита (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Агвита (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Агвита (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Агвита (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику